«Идиллия в туннеле» () — немой короткометражный фильм Фернана Зекка. Премьера состоялась в октябре 1904 года в США. 

Длина киноленты — 15 метров.

Сюжет состоит из ухаживания кавалера (Зекко) за медсестрой (которую играет актёр-мужчина Жан Лизье). Снятое с намёком нa вуайеризм действие происходит в вагоне третьего класса поезда, проходящего через туннель; в окне поезда виден пейзаж (Венсеннский замок), снятый отдельно и наложенный на плёнку поверх чёрного фона окна декорации, использованной при съёмках актёров. Таким образом был достигнут эффект, который сегодня называют рирпроекцией.

В ролях 
 Фернан Зекка
 Жан Лизье

Литература 
 Juan Felipe Leal, Carlos Arturo Flores. Cartelera del cine en Mâexico, 1905. 2006. С. 131. 
 Henri Bousquet. Catalogue Pathé des années 1896 à 1914. 1896-1906. Henri Bousquet, 1996. С. 863. 
 Georges Sadoul. Les pionniers du cinema. Denoël, 1947. С. 211-212. 

Короткометражные фильмы Франции
Фильмы Фернана Зекки
Фильмы Франции 1901 года
Чёрно-белые фильмы Франции